Ženská čtyřhra Libéma Open 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2019, kdy se turnaj konal naposledy, byl japonsko-srbský pár Šúko Aojamová a Aleksandra Krunićová, který do turnaje nezasáhl. Aojamová dala přednost souběžně hranému turnaji v Nottinghamu.

Vítězem se stal australsko-slovinský nenasazený pár Ellen Perezová a Tamara Zidanšeková, který ve finále zdolal nejvýše nasazený pár tvořený deblovou světovou dvojkou a jedničkou Veroniku Kuděrmetovovou s Elise Mertensovou. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 5–7 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším možným rozdílem dvou míčů poměrem [12–10]. Perezová se Zidanšekovou využily svůj čtvrtý mečbol, když samy jednu takovou šanci soupeřek odvrátily. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly při první společné účasti premiérovou trofej. Obě zároveň vybojovaly své čtvrtý deblové tituly na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (finále)
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (semifinále, skreč)
  Kaitlyn Christianová /  Giuliana Olmosová (1. kolo)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Libéma Open 2022